Mold (Wales), een plaats in Wales
 De kadastrale gemeente Mold in de Oostenrijkse gemeente Rosenburg-Mold